Уи́льям Фокс:
 Фокс, Уильям (1812—1893) — политик; четырежды премьер Новой Зеландии.
 Фокс, Уильям (1879—1952) — американский киномагнат, основатель Fox Film Corporation.